Анатолий Максимович Быткин () — советский футболист, полузащитник и защитник. Игрок клубов «Кривбасс» и «Крылья Советов» (Куйбышев).

Биография 
Родился 13 февраля 1949 года в пгт Ингулец (ныне в черте города Кривой Рог) Широковского района Днепропетровской области УССР, СССР.

В 1979 году играл за «Крылья Советов», когда команда последний раз выступала в высшей лиге чемпионата СССР.

В 2001 году — заместитель генерального директора ФК «Крылья Советов». В сезоне 2001 года тренировал клуб «Лада» (Тольятти).

В 2007—2009 годах был руководителем кладбища «Рубежное».

Умер 15 сентября 2009 года в Самаре.

Награды и звания 
 2009 — Заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов».

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Быткин на официальном сайте ФК «Крылья Советов».
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Футбольные тренеры России